Скудра — персидская сатрапия на территории Балканского полуострова, существовавшая в VI-V вв. до н.э. 
 Скудра — латышская фамилия.